De Caribbean Club Shield  is een jaarlijkse voetbalcompetitie voor clubs uit de Cariben. Het toernooi staat een niveau onder het CFU Club Championship. Het toernooi werd aangekondigd op 25 juli 2017.

De winnaar kan zich plaatsen voor de CONCACAF League via een tweestrijd tegen de nummer vier van het CFU Club Championship.

Winnaars

Zie ook
CFU Club Championship
CONCACAF League
CONCACAF Champions League

Externe links
 Officiële website

Toernooi van de CONCACAF